Винченцо Сильвано Казулли (; 25 августа 1944 — 24 июля 2018) — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, работавший в обсерватории Коллеверде ди Гвидония. В период 1993 по 2010 год им было обнаружено в общей сложности 172 астероида.

В 1985 году он присоединился к команде «Transition Comets -- UV Search for OH Emissions in Asteroids», которая с помощью космического телескопа Хаббл занималась поиском выродившихся комет среди астероидов.

Он стал первым астрономом, которому удалось получить точные астрометрические данные астероидов, с использованием ПЗС-камеры.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Себастьян Хёниг
 Кеннет Лоуренс
 Эрнест Джонсон

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов